Vogts ist der Familienname folgender Personen:

 Berti Vogts (* 1946), deutscher Fußballspieler und Fußballtrainer
 Hans Vogts (1883–1972), deutscher Architekt und Denkmalpfleger, wirkte als Konservator der Stadt Köln 
 Hanns Vogts (1900–1976), deutscher Schriftsteller
 Richard Vogts (1874–1948), deutscher Porträtmaler der Düsseldorfer Schule